

Patronyme 

 Agron, roi légendaire de Lydie ;
 Agron, roi d'Illyrie entre 250 et 231 av. J.-C. ;
 Dianna Agron (1986-), actrice et chanteuse américaine ;
 Gershon Agron (1894-1959), homme politique et journaliste américano-israélien.

Toponyme 

 Agron, rivière française ;
 Agrón, commune espagnole de la province de Grenade.

Voir aussi 
 Villers-Agron-Aiguizy, commune française du département de l'Aisne